Il doppio del torneo di tennis Sovran Bank Classic 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Gildemeister e Andrés Gómez che hanno battuto in finale Ricardo Acioly e César Kist 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Hans Gildemeister /  Andrés Gómez (Campioni)
 Gary Donnelly /  Robert Seguso (quarti di finale)
 Michael Robertson /  Tomm Warneke (quarti di finale)
 Jon Levine /  Christo Steyn (quarti di finale)

 Jimmy Arias /  Blaine Willenborg (secondo turno)
 Marty Davis /  Bud Schultz (primo turno)
 Ronald Agénor /  Marko Ostoja (secondo turno)
 Johan Carlsson /  Stefan Eriksson (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Sovran Bank Classic 1986